Andrea Cottini (1976) – calciatore italiano
 Amelia Cottini Osta, in arte Flavia Steno (1877-1946) – giornalista e scrittrice italiana